Првенство Енглеске у рагбију 2002/03. (службени назив: 2002–03 Zurich Premiership) је било 16. издање енглеског Премијершипа, највишег ранга рагби јунион такмичења у Енглеској.

Из лиге је испао Бристол, а титулу су освојили Воспси пошто су у финалу победили Глостер.

Учесници

Табела

Плеј оф 

Полуфинале

Воспс - Нортхемптон 19-10

Финале

Глостер - Воспс 3-39

Посећеност утакмица 

Подаци се односе само на утакмице које су тимови играли као домаћини.

 Лестер 15 678
 Нортхемптон 10 570 
 Глостер 10 540
 Лондон ајриш 9 921
 Бат 8 047
 Воспс 7 728
 Сараценс 7 240
 Бристол 7 023
 Харлеквинс 6 791
 Њукасл 5 851
 Сејл 5 425
 Лидс 4 531

Референце 

Сезоне Првенства Енглеске у рагбију
Рагби у 2002.
Рагби у 2003.